Plusieurs lignes de transport sont nommées T10 :

Métro 
 Ligne T10 du métro de Stockholm

Tramway 
 Projet de ligne T10 du tramway d'Île-de-France
 Voir aussi